

Roster 2011-12 

Basket Anagni
Anagni